Hölzl heißen folgende geographischen Objekte:

in Bayern:
 Hölzl (Baierbach), Ortsteil der Gemeinde Baierbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Hölzl (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Hölzl (Hausham), Ortsteil der Gemeinde Hausham, Landkreis Miesbach, Bayern
 Hölzl (Schwarzach), Ortsteil des Marktes Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hölzl (Traunreut), Ortsteil der Stadt Traunreut, Landkreis Traunstein, Bayern

in Österreich:
 Hölzl (Gemeinde Scharnstein), Ort bei Scharnstein, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Hölzl (Wels), Ortschaft der Stadt Wels, Oberösterreich

Hölzl ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Hölzl von Sternstein (1570er-Jahre–1651), aus dem Land ob der Enns stammender Kupferstecher, Kartograf und Künstler in Tübingen, siehe Abraham Hölzel
 Alfons Hölzl (* 1968), deutscher Jurist und Sportfunktionär
 Andreas Hölzl (* 1985), österreichischer Fußballspieler
 Anton Franz Hölzl (1874–1946), österreichischer Politiker (SdP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Blasius Hölzl (1471–1526), Sekretär und Rat Kaiser Maximilians I.
 Chiara Hölzl, verheiratet Kreuzer, (* 1997), österreichische Skispringerin
 Erik Hölzl, österreichischer Wirtschaftspsychologe
 Florian Hölzl (* 1985), deutscher Jurist und Politiker (CSU), MdL

 Hans Hölzl (1924–2005), deutscher Politiker (SPD)

 Kathrin Hölzl (* 1984), deutsche Skirennläuferin
 Kreszenzia Hölzl (Zenzi Hölzl; 1893–1958), österreichische Politikerin (SPÖ), erste Bürgermeisterin einer österreichischen Stadtgemeinde, Landtagsabgeordnete
 Konrad Hölzl (1940–2021), deutsche Geistlicher und Domkapitular in Augsburg
 Manfred Hölzl (1941–2003), deutscher Politiker (CSU)

 Norbert Hölzl (* 1942), österreichischer Buch- und TV-Autor
 Otto Hölzl (1897–1977), deutscher Paläontologe
 Ulrike Hölzl (* 1975), österreichische Snowboarderin
 Yannick Hölzl (* 1997), deutscher Handballspieler

Hölzl, Weiteres:
 Hölzl Seilbahnbau

Siehe auch:
 Hölzel
 Höltzel
 Hölzle